Gerhard Gleich, est un peintre tchèque.
 Josef Alois Gleich, ou Louis Gleich (1772-1841), allemand, libraire, auteur dramatique et de romans d'une grande fécondité.
 Johann Andreas Gleich, Littérateur allemand, du début du .

Voir aussi
 Circus Gleich

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand